Kumba – città del Camerun
Kumba – genere di pesci della famiglia Macrouridae